Марашская епархия Киликийского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая после Геноцида армян 1915 года архиепископская епархия Армянской Апостольской церкви в составе Киликийского патриархата с центром в городе Мараш (сегодня город называется Кахраманмараш).

В юрисдикцию Марашской епархии входили территории Марашской, Албистанской и Базарджикской каз Османской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 30.000, общин — 35, также верующих армян-протестантов — 3.500, верующих Армянской Католической церкви — 4.000. 

Епархия имела 24 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви